Jordan má více významů:

 Jordan (křestní jméno)
 Jordan (polský biskup) – první polský biskup z 10. století
 Jordan Galland – americký režisér 
 Jordan Kerr – australský tenista
 Jordan Mechner – americký programátor
 Jordan (příjmení) – příjmení osob
 Jordan (USA) – americké město v okrese Garfield County ve státě Montana
 Jordan (Filipíny) – město na filipínském ostrově Guimaras
 Jordán (přítok Velkého Solného jezera) – řeka protékající Utahem v USA a vlévající se do Velkého Solného jezera
 Jordan Grand Prix – stáj Formule 1
 Jordan (skupina) – hudební česká skupina z roku 1996
  Jordan - basketbalová značka